

Onderdistricten in Indonesië 
 Lengkong (onderdistrict van Nganjuk), een onderdistrict van het regentschap Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Lengkong (Bandung), een onderdistrict van het regentschap Bandung in de provincie West-Java
 Lengkong (Sukabumi), een onderdistrict van het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java

Plaatsen in Indonesië 
provincie Midden-Java
 Lengkong (Batangan), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Lengkong (Bojong), een plaats in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
 Lengkong (Garung), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Lengkong (Rakit), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
provincie Oost-Java
 Lengkong (Balen), een plaats in het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Lengkong (Mumbulsari), een plaats in het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
provincie West-Java
 Lengkong (Cipeundeuy), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java
 Lengkong (Garawangi), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Lengkong (Lengkong), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java